

Histoire

Familles 
 Famille d'Armagnac de Castanet, famille de la noblesse française subsistante. 
 Familles d'Armagnac, nom de plusieurs familles distinctes de Gascogne, Rouergue, Quercy, Poitou et Toulouse.
 Liste des comtes d'Armagnac des maisons d'Armagnac, de Lomagne, d'Alençon, d'Albret et de Guise. 
 Maison d'Armagnac,  l'une des plus puissantes familles du royaume de France aux  qui s'illustra avec Bernard VII durant la guerre de Cent Ans.

Personnalités 
 Amanieu II d'Armagnac (vers 1220, 1230-1318), archevêque d'Auch de 1261 à 1318, fils de Roger d'Armagnac.
 Anne d'Armagnac (1402-1473), fille de Bernard VII d'Armagnac.
 Arnaud Odon d'Armagnac (-entre 1264 et 1267), vicomte de Lomagne puis comte d'Armagnac et de Fezensac de 1245 à 1246 par mariage, fils d'Odon V. 
  : 
 Bernard Ier d'Armagnac dit le Louche (-), premier comte d'Armagnac, fils cadet de Guillaume Garcès de Fezensac. 
 Bernard II d'Armagnac dit Tumpaler (-après 1064), comte d'Armagnac de 1020 à 1061 et comte de Gascogne de 1039 à 1062, fils de Géraud Trancaléon.
 Bernard III d'Armagnac (-vers 1110), comte d'Armagnac de 1095 à 1110, fils de Géraud II.
 Bernard IV d'Armagnac (-1193), comte d'Armagnac de 1160 à 1193 et de Fezensac, fils de Géraud III.
 Bernard V d'Armagnac (-1245 ou 1246), comte d'Armagnac et de Fezensac de 1242 à 1245, fils de Géraud V. 
 Bernard VI d'Armagnac (vers 1270-1319), comte d'Armagnac et de Fezensac de 1285 à 1319, fils de Géraud VI.
 Bernard VII d'Armagnac (vers 1360-1418), comte d'Armagnac, de Fezensac, de Rodez (1391-1418),connétable de France, fils de Jean II.
 Bernard VIII d'Armagnac ou Bernard de Pardiac (1400-1456), comte de Pardiac, fils de Bernard VII.
 Bienheureuse Bonne d'Armagnac ou Bonne de Carlat (vers 1430-1462), fille de Bernard VIII.
 Bonne d'Armagnac (1395-entre 1430 et 1435), duchesse d'Orléans par mariage, fille de Bernard VII.
 Charles Ier d'Armagnac (1425-1497),  comte d'Armagnac et de Rodez de 1473 à 1497, fils de Jean IV.
 Charles de Lorraine, comte d'Armagnac (1684-1751), membre de la Maison de Guise, fils de Louis de Lorraine, comte d'Armagnac. 
 Charlotte de Lorraine, Mademoiselle d'Armagnac (1677-1757), Princesse de Lorraine, fille de Louis de Lorraine, comte d'Armagnac. 
 François-Armand de Lorraine-Armagnac (1665-1728), évêque de Bayeux, fils de Louis de Lorraine, comte d'Armagnac.
 
 Géraud Ier d'Armagnac dit Trancaléon (-avant 1011), comte d'Armagnac, fils de Bernard Ier.
 Géraud II d'Armagnac (-), comte d'Armagnac de 1063 à 1095, fils de Bernard II Tumapaler.
 Géraud III d'Armagnac (-1160), comte d'Armagnac de 1110 à 1160 et de Fezensac, fils de Bernard III.
 Géraud IV d'Armagnac (-1215), comte d'Armagnac et de Fezensac de 1193 à 1215, fils de Bernard IV.
 Géraud V d'Armagnac (-1219), comte d'Armagnac et de Fezensac de 1215 à 1219, fils de Bernard de Fézensaguet. 
 Géraud VI d'Armagnac (-1285), vicomte de Fezensaguet de 1245 à 1285, comte d'Armagnac et de Fezensac de 1254 à 1285, fils de Roger Ier d'Armagnac.
 Georges d'Armagnac (1501-1585), évêque de Rodez, archevêque de Tours, de Toulouse, d'Avignon puis cardinal, fils de Pierre d'Armagnac, bâtard de Charles Ier.
 Jacques d'Armagnac (1433-1477), comte de Pardiac et vicomte de Carlat de 1462 à 1477, fils de Bernard VIII.
  : 
 Jean d'Armagnac (évêque) (-1408), évêque de Mende et archevêque d'Auch, fils bâtard de Jean II.
 Jean Ier d'Armagnac (1319-1373), comte d'Armagnac, de Fezensac et de Rodez de 1319 à 1373, fils de Bernard VI.
 Jean II d'Armagnac dit le Bossu (1333-1384), comte d'Armagnac, de Fezensac, de Rodez (1371-1384), fils de Jean Ier. 
 Jean III d'Armagnac (vers 1359-1391), comte d'Armagnac, de Fezensac et de Rodez de 1384 à 1391, fils de Jean II. 
 Jean IV d'Armagnac (1396-1450),  comte d'Armagnac, de Fezensac et de Rodez de 1418 à 1450? fils de Bernard VII. 
 Jean V d'Armagnac (1420-1473), vicomte de Lomagne, comte d'Armagnac, de Fezensac et de Rodez en 1450, fils de Jean IV. 
 Jean d'Armagnac-Nemours (1470-1500), comte de Pardiac, duc de Nemours, second fils de Jacques d'Armagnac
 Jean de Lescun d’Armagnac dit « le bâtard d’Armagnac » (-1473 ou 1483), comte de Comminges, maréchal de France, fils illégitime d'Arnaud Guillaume de Béarn de Lescun et d'Anne d'Armagnac dite de Termes. 
 Louis d'Armagnac (-1503), comte de Pardiac, duc de Nemours de 1500 à 1503, comte de Guise de 1481 à 1503, fils cadet de Jacques d'Armagnac. 
 Mascarose Ire d'Armagnac (-1246), comtesse d'Armagnac et de Fezensac de 1245 à 1246, fille de Géraud V.
 Mascarose II d'Armagnac (-1254), comtesse d'Armagnac et de Fezensac de 1246 à 1254, fille d'Arnaud Odon.
 Pierre Géraud d'Armagnac (-avant 1242), comte d'Armagnac et de Fezensac de 1219 à sa mort, fils de Géraud V.
 Roger d'Armagnac (-1339), évêque de Lavaur, fils de Géraud VI.
 Roger Ier d'Armagnac ou Roger Ier de Fézensaguet (vers 1190-1245), vicomte de Fézensaguet, fils de Bernard Ier.
 Thibault d'Armagnac (1405-), seigneur de Termes, grand bailli de Chartres, fils cadet de Jean d'Armagnac, seigneur de Termes.

Territoires 
 Armagnac (province), ancienne circonscription de la province de Gascogne et région naturelle située sur le territoire du département actuel du Gers et à l'est des Landes. Sa ville principale et capitale historique est Auch.
 Comté d'Armagnac, ancien comté français compris avec le comté de Fezensac dans le duché de Gascogne et qui avait pour capitale Lectoure.
 Sénéchaussée d'Armagnac, sénéchaussée principale dont le siège était la ville de Lectoure et le territoire plus étendu que la province de l'Armagnac, dont la majeure partie se trouvait dans l'actuel département du Gers et une petite partie dans les Landes et le Lot-et-Garonne.

Autres 
 Armagnacs, parti qui s'opposa aux Bourguignons dans une guerre civile au .
 Guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, conflit mené par deux branches cadettes de la dynastie royale des Valois entre 1407 et 1435 et qui affaiblit le royaume de France, déjà en lutte avec le royaume d'Angleterre dans le cadre de la guerre de Cent Ans.
 Liste des membres du parti des Armagnacs.
 Préambule aux maisons d'Albret, d'Armagnac et de Châtillon ou Notes sur les duchés-pairies, répertoire généalogique pour un projet politique inachevé de Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon.
  : 
 Régiment d'Armagnac, régiment d'infanterie du Royaume de France.
 Régiment d'Armagnac cavalerie (ou Régiment Royal-Picardie cavalerie, 1652), régiment de cavalerie du Royaume de France, de la République française et du Consulat.

Patronyme 

 Aimé Cassayet-Armagnac (1893-1927), joueur français de rugby à XV.
 Ibrahim Georges Gaston d'Armagnac (1845-1914), général de division français. 
 Léo Armagnac (1841-1916), administrateur français.

Toponymes

Lac Armagnac, plan d’eau traversé par la décharge venant du lac Saint-Urcisse et de la rivière Saint-Urcisse, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.



Aménagement du territoire 
 Pays d’Armagnac, pays, au sens contemporain d'aménagement du territoire, situé au sud-ouest du département du Gers.

Cantons du Gers 
 Canton d'Armagnac-Ténarèze
 Canton de Baïse-Armagnac
 Canton du Grand-Bas-Armagnac

Cantons des Landes 
 Canton d'Adour Armagnac 
 Canton de Haute Lande Armagnac

Communes du Gers 
 Bretagne-d'Armagnac
 Campagne-d'Armagnac
 Castex-d'Armagnac
 Caupenne-d'Armagnac
 Condom-en-Armagnac ou Condom (Gers)
 Lias-d'Armagnac
 Mauléon-d'Armagnac
 Monlezun-d'Armagnac
 Sainte-Christie-d'Armagnac
 Saint-Martin-d'Armagnac
 Salles-d'Armagnac
 Termes-d'Armagnac

Communes des Landes 
 Arthez-d'Armagnac
 Betbezer-d'Armagnac
 Créon-d'Armagnac
 Labastide-d'Armagnac
 Mauvezin-d'Armagnac
 Saint-Julien-d'Armagnac

Intercommunalité du Gers 
 Communauté de communes Armagnac Adour 
 Communauté de communes du Bas-Armagnac
 Communauté de communes du Grand Armagnac 
 Communauté de communes Terres d'Armagnac

Intercommunalité des Landes 
 Communauté de communes des Landes d'Armagnac
 Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais

Édifices 
 Château des comtes d'Armagnac, château-fort qui occupait l'extrémité occidentale de la ville de Lectoure dans le Gers.
 Église Notre-Dame de Labastide-d'Armagnac, église située à Labastide-d'Armagnac dans les Landes.
 Maison d'Armagnac (Rodez), hôtel particulier de Rodez dans l'Aveyron. 
 Musée de l'Armagnac, musée présentant l'historique et les aspects de la production des eaux-de-vie d'Armagnac et situé à Condom dans le Gers.
 Tour de Termes-d'Armagnac, château de Thibault de Termes, situé sur la commune de Termes d'Armagnac dans le Gers.

Autres

Aviation 
 SNCASE SE.2010 Armagnac, avion construit par la SNCASE en 1949.

Navigation 
 Armagnac (voilier), classe de voiliers habitables construits au chantier naval Aubin sur les plans de Philippe Harlé.

Sport 
 Circuit Paul Armagnac, circuit automobile situé sur la commune de Nogaro dans le Gers.
 Comité Armagnac-Bigorre dans la liste des comités du rugby à XV en France.

Viticulture 
 Armagnac (eau-de-vie), eau-de-vie de raisin du sud-ouest de la France.
 Armagnac de Ravignan, domaine viticole des Landes, producteur d'armagnac, propriété de la famille de La Croix de Ravignan
 Armagnac de Lacquy, domaine viticole des Landes, producteur d'armagnac, propriété de la famille Barbara de Labelotterie de Boisséson 
 Armagnac Delord, producteur d'armagnac à Lannepax dans le Gers.
 Brûlot d'Armagnac, breuvage élaboré à la fin de la fête du même nom qui clôt la période de distillation de l'armagnac. 
 Liste des communes de l'aire d'appellation armagnac

Homonymie dynastique
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France